

Patronyme

 Bernard Deshaies (1953-), est un marchand et homme politique fédéral du Québec.
 Jim Deshaies (1960-), joueur de baseball américain.
 Nicolas Deshaies (1988-), est un joueur français de hockey sur glace.

Lieux 

 Deshaies est une commune française, située dans le département de la Guadeloupe.
 Le Jardin botanique de Deshaies est un jardin botanique située dans la commune de Deshaies en Guadeloupe.
 Piton Deshaies, une montagne de Guadeloupe. 
 La rivière Deshaies, en Guadeloupe. 

Patronyme français
Patronyme québécois